Брусни́кин — русская фамилия.

Известные носители 
 Брусникин, Антон Андреевич (род. 1986) — российский футболист.
 Брусникин, Дмитрий Владимирович (1957—2018) — актёр и режиссёр, сценарист, театральный педагог.
 Брусникин, Николай Юрьевич (род. 1961) — советский и российский политик, управленец, депутат Государственной Думы России 3 созыва.



Псевдонимы 
 Анатолий Брусникин — один из литературных псевдонимов Григория Чхартишвили (Бориса Акунина).